Eurit (Euritus, Εὔρυτος) fou un destacat filòsof pitagòric que esmenta Iàmblic, que diu que era nadiu de Crotona en un passatge, i en un altre el situa entre els pitagòrics tarentins. Fou deixeble de Filolau. Diògenes Laerci l'esmenta com a mestre de Plató, però això probablement és un error. Un fragment conservat per Estobeu és atribuït a Eurit.

Aristòtil, en la seva Metafísica, esmenta Eurit quan parla sobre els punts com a magnitud espacial:
«Va ser en aquest sentit que Eurit determinava el nombre de qualsevol cosa; ja que comptava el nombre d'una persona o el d'un cavall o de qualsevol ésser viu fent la seva silueta amb pedretes tal com comptaríem els costats d'un triangle o d'un quadrat».

Alexandre d'Afrodísies en fa una altra referència:
«Per exemple, suposem que el nombre 250 és la definició de l'ésser humà... i havent establert això, ell (Eurit) hauria agafat 250 pedretes, unes de color verd, d'altres negres, d'altres vermelles, i en general pedres de tots els colors. Llavors, dibuixaria el contorn d'una persona en una paret fent servir calç... i després posaria aquestes pedretes al voltant del rostre dibuixat, d'altres al voltant de les mans, més pedres en altres llocs fins a completar la línia de l'ésser humà, dibuixat per mitjà de pedretes tal com les unitats que ell deia que definien l'ésser humà. Com a resultat d'aquest procediment, hauria afirmat que tal com la figura humana estava formada per 250 pedretes, un autèntic ésser humà es pot definir per la mateixa quantitat d'unitats».

Referències 

Pitagòrics
Tarentins de l'antiguitat
Crotonesos de l'antiguitat
Morts a Calàbria
Matemàtics calabresos
Filòsofs de la Magna Grècia
Escriptors calabresos
Escriptors de la Pulla